Яушев — фамилия; имеет женскую форму Яушева.
 Яушевы — татарский княжеский мурзинский род, ветвь арских князей.
 Яушев, Абдулвали Ахметжанович (1840—1906) — российский предприниматель, общественный деятель и меценат.
 Яушев, Муллагали Ахметжанович (1864—1926) — российский меценат и общественный деятель, купец первой гильдии.
 Яушев, Илларион Максимович (1902—1961) — советский певец.
 Яушев, Исфар Кашфиевич (1933—1988) — советский учёный, доктор физико-математических наук
 Яушев, Рустам Исмаилович (1937—2017) — советский и российский художник-график.
 Аитова, Фатиха Абдулвалиевна (в девичестве Яушева) — татарская меценатка и просветительница, основательница первой в Казани женской гимназии.